Дура́к — многозначное слово.
 Дурак — неумный человек, глупец.
 Дурак — шут при дворе монарха.

Искусство 
 «Дурак» — российский кинофильм 2014 года, социальная драма режиссёра Юрия Быкова.
 Иван-дурак или Иванушка-дурачок — популярный герой русских сказок.
 «» — аллегоричное название ряда художественных произведений.
 Страна Дураков — волшебная страна из сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
 «Дурак» — стихотворение Редьярда Киплинга.

Имя, фамилия 
 Дурак — славянское, мужское, нецерковное имя-оберёг, распространённое в XV—XVII веках.
  — русская фамилия, производная от имени Дурак.
 Дурак, Абдулла (род. 1987) — турецкий футболист.
 Дурак, Айтач (род. 1938) — турецкий политик.
 Дурак, Мустафа (род. 1988) — турецкий футболист.

Прочее 
 Дурак — карточная игра, популярная в странах бывшего СССР.
 День смеха (День дурака) — неофициальный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих странах.

См. также 
 
 Юродство — намеренное старание казаться глупым, безумным.

Примечания